NDU steht als Abkürzung für:

 National Defense University, das Zentrum für militärische Bildung der USA in Washington D.C.
 New Design University, eine Privatuniversität in St. Pölten, Österreich
 Niederdeutsche Union, ein Wahlbündnis aus der CDU und der DP in Niedersachsen im Jahr 1951
 Notre-Dame-Universität – Louaize, Libanon
 den Flughafen Rundu in Namibia nach dem IATA-Flughafencode

Siehe auch:
 Ndu, Gemeinde in Kamerun
 Ndu-Sprachen, eine zu den Papua-Sprachen gehörende Sprachfamilie am mittleren Sepik in Papua-Neuguinea

NDU